Ankara İli (district), een district van de Turkse provincie Ankara
Ankara İli (stad), de hoofdplaats van het district